Kings Cross (Londen), een wijk in Londen, Verenigd Koninkrijk
Kings Cross (Sydney), een wijk in Sydney, Australië
Station London King's Cross, een treinstation in Londen, Verenigd Koninkrijk
Kings Cross railway station (Sydney), een treinstation in Sydney, Australië